Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin de Marseille.

Faits marquants 
 Ernests Gulbis remporte le tournoi en simple pour la première fois face à Jo-Wilfried Tsonga en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Français en 5 confrontations.
 En double, la paire Julien Benneteau - Édouard Roger-Vasselin s'impose en finale face à Paul Hanley et Jonathan Marray. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour Benneteau et du  pour Roger-Vasselin, alors que les finalistes s'inclinent respectivement pour la  et la  en finale.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Marseille
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Marseille
Tennis en France en 2014
Tennis en février 2014
Sport en France en février 2014